Gone kan syfta på:

 Gone (musikgrupp) –  bildad 1991 i Stockholm
 Gone (sång) –  framförd av den svenska synthpopgruppen BWO (2005)